Дмитрий Сергеевич Наливайко () — советский и украинский , специалист по сравнительного исследования мировой и украинской литературы. Доктор филологических наук, профессор, действительный член НАН Украины, заведующий отделом компаративистики Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины. С 2013 года — почётный профессор Киево-Могилянской академии.

Биография 
Родился 6 ноября 1929 года в пгт. Понорница (ныне Коропский район, Черниговская область, Украина).
 1949—1953 — обучение в Сумском государственном педагогическом институте на историко-филологическом факультете (Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко).
 1953—1954 — учитель истории, русского языка и литературы в средней школе (ныне Скала-Подольский поселковый совет, Тернопольская область)
 1954—1957 — аспирант кафедры зарубежной литературы ЛГПИ имени А. И. Герцена.
 1960 год — защита кандидатской диссертации на тему: «Французская буржуазная революция 1789—1794 гг. в творчестве Анатоля Франса».
 1957—1971 — старший преподаватель, доцент кафедры русской и зарубежной литератур Нежинского государственного пединститута имени Н. B. Гоголя.
 1971—1982 — доцент кафедры русской и зарубежной литературы КГПИ имени M. П. Драгоманова.
 1982—1994 — доцент кафедры русской и зарубежной литературы КГУ имени T. Г. Шевченко.
 1987 — защита докторской диссертации в МГУ имени М. В. Ломоносова на тему: «Теоретическая история реализма в европейских литературах».
 1987 — главный научный сотрудник Института литературы имени T. Г. Шевченко HAHУ
 1991 — профессор кафедры русской и зарубежной литературы КГУ имени T. Г. Шевченко.
 С 1992 года — член-корреспондент HAHУ
 С 1992 года — профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» (1994—1997— заведующий кафедры компаративистики, 1998 — проф. кафедры филологии).
 2012 — действительный член НАНУ
 2013 год — почётный профессор Киево-Могилянской академии.

Скончался 6 февраля 2023 года.

Научные интересы 
 зарубежная литература в целом и французской в частности;
 компаративные исследования мировой и украинской литературы;
 синестезия искусств.

Избранные публикации 
Биобиблиография из 239 названий (учтены только публикации за период от 1959 до 1995 года) издана в 1999 году в связи с семидесятилетием Дмитрия Наливайко.

Преподавательская деятельность 
Разнообразные курсы по истории мировой и украинской литературы, в частности много курсов французской литературы, компаративистики и литературных влияний читались в таких вузах:
 Нежинский педагогический институт (1957—1971)
 Киевский педагогический институт (1971—1982)
 КГУ имени Т. Г. Шевченко (1982—1994)
 Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (1994—2004)

Награды и премии 
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1999) — за книгу «Глазами Запада. Рецепция Украины в Западной Европе XI—XVIII веков»

Примечания 

Преподаватели Киевского университета
Выпускники Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко